César Antonio de Jesús López y Núñez (ur. 1933) – poeta kubański
 César López Fretes (1923-2001) – piłkarz paragwajski